Чемпионат Испании по футболу 1989/1990 — 59-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Реал Мадрид» стал чемпионом Испании в 25-й раз и в пятый раз подряд. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забит 921 гол.

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 9 голов
 «Реал Мадрид» — «Сарагоса» — 7:2 (13-й тур, 25 ноября 1989 года)
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Кадис» — «Барселона» — 0:4 (34-й тур, 15 апреля 1990 года)
 «Кадис» — «Севилья» — 0:4 (26-й тур, 18 февраля 1990 года)
 «Логроньес» — «Реал Мадрид» — 1:5 (16-й тур, 17 декабря 1989 года)
 «Овьедо» — «Логроньес» — 0:4 (27-й тур, 25 февраля 1990 года)
 Самая крупная победа дома: 7 голов
 «Реал Мадрид» — «Кастельон» — 7:0 (21-й тур, 28 января 1990 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1990
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1989 году
Спорт в Испании в 1990 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1989/1990